Menschenrechtscharta steht für:

 UN-Menschenrechtscharta, die Internationale Menschenrechtscharta (engl. International Bill of Human Rights)
 EU-Menschenrechtscharta, die Charta der Grundrechte der Europäischen Union